Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Drew Gitlin e Craig A. Miller che hanno battuto in finale Sam Giammalva Jr. e Steve Meister 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tom Gullikson (semifinali)
 Vijay Amritraj /  Van Winitsky (quarti di finale)

 Andy Andrews /  Nduka Odizor (primo turno)
 Broderick Dyke /  John Frawley (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1983